Хостинги исходного кода - веб-сайты, используемые для хранения исходного кода. Они часто используются проектами с открытым исходным кодом и другими проектами с несколькими разработчиками для обработки различных версий. Они помогают разработчикам публиковать патчи кода организованно. Часто эти веб-сайты поддерживают контроль версий, отслеживание ошибок, управление выпуском, списки рассылки и документацию на основе вики.

Возможности

Системы контроля версий

Закрытые хостинги 
BerliOS заброшен в апреле 2014.
 Betavine заброшен осенью 2015.
CodeHaus отключен в мае 2015.
Gitorious отключен 1 июня 2015.
Google Code закрыт в январе 2016, проекты доступны в архиве.
JavaForge закрыт в марте 2016.
 Fedora Hosted закрыт 1 марта 2017 года.
java.net и kenai.com закрыты 27 апреля 2017.
Gna! закрыт 24 мая 2017.
CodePlex закрыт 15 декабря 2017, проекты до 1 июля 2021 были доступны в архиве.
Alioth закрыт в июне 2018.
 Tigris.org был закрыт 1 июля 2020

Примечания 

Хостинг проектов свободного программного обеспечения